«Победитель остаётся один» () — двенадцатый роман Пауло Коэльо, мировая премьера которого состоялась осенью 2008 года. Роман написан в необычном для автора жанре: детективный триллер с элементами гламура.

Сюжет 
Роман рассказывает о мире кино, шоу-бизнеса и гламура. Действие происходит во Франции, в Каннах во время кинофестиваля, где собираются ведущие актёры, модели, дизайнеры, режиссёры.
Мы, однако, не знаем, что те, кто манипулирует нами, остаются за сценой и себя не афишируют. Они-то отчетливо понимают, что наиболее действенная власть — та, которая никому не заметна до тех пор, пока не становится уже слишком поздно замечать её — ловушка захлопнулась. Моя книга — об этой ловушке.

Сюда же в Канны приезжает главный герой романа — русский бизнесмен Игорь. Ему около 40 лет, он красив и успешен, но подавлен уходом своей жены Евы, которую он и собирается отыскать и вернуть.
Чтобы привлечь внимание своей бывшей жены, приехавшей на фестиваль вместе со своим новым возлюбленным — дизайнером одежды Хамидом, Игорь начинает совершать убийства: один за другим его жертвами становятся гости Канн. Имея опыт военной службы и меняя каждый раз способ убийства, Игорь остается незамеченым. В конце концов, на одной из вечеринок он встречает Еву и Хамида и после продолжительного разговора на пляже убивает и свою бывшую жену и её возлюбленного, после чего возвращается в Россию.

Действие всего романа разворачивается в течение одних суток.

Издания в России 
 В России книга впервые была издана в 2009 году издательством АСТ (Астрель).

Ссылки 
 Интервью The Guardian 
 Топ-10 российских бестселлеров 2009 года 
 Обзор Washington Post 
 Англоязычное описание книги 
 О скором выходе книге  — Частный корреспондент
 Интервью газеты Взгляд 
 

Романы 2008 года
Романы Пауло Коэльо